Linå kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Linå (Silkeborg Kommune) – landsby i Linå Sogn
 Linå (vandløb), åen som sogn og landsby har navn efter.
 Linå (Herning Kommune) – bebyggelse, ejerlav i Sunds Sogn